F31 peut faire référence à :
 Fedora31, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 HMS Mohawk (F31), un destroyer de la Classe Tribal de la Royal Navy ;
 Trouble affectif bipolaire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres